Il doppio del torneo di tennis Santa Cruz de la Sierra Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mariano Hood e Sebastián Prieto che hanno battuto in finale Egberto Caldas e Adriano Ferreira 7-6, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Mariano Hood /  Sebastián Prieto (Campioni)
 Martin Hromec /  Cristiano Testa (primo turno)

 Jose Frontera /  Damian Furmanski (quarti di finale)
 Márcio Carlsson /  Eduardo Medica (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Santa Cruz de la Sierra Challenger 1997